Bernard Kuntz (1951-), syndicaliste professeur agrégé de lettres modernes
 Émile Kuntz (1942-), chimiste français 
 Florence Kuntz, (1969-), femme politique française
 Francis Kuntz, (1956-), acteur, humoriste, guitariste et dessinateur de bande dessinée
 Joëlle Kuntz (1946-), journaliste et historienne suisse
 Marlene Kuntz, groupe de rock italien
 Monique Kuntz (1929-2016), bibliothécaire et historienne locale française
 Rose Dieng-Kuntz (1956-2008), scientifique sénégalaise spécialiste d'intelligence artificielle
 Stefan Kuntz (1962-), footballeur allemand

Voir aussi 
 
 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien